Пианс () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ландек. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Петер Раухеггер (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 11 мест.

 местный блок: 6 мест.
 местный блок: 5 мест.

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Общины Тироля